Tarot steht für:
 Tarot, ein Satz von 78 Spielkarten sowie insbesondere dessen Anwendung zum Kartenlegen
 Französisches Tarock, in Frankreich verbreitetes Kartenspiel
 Tarot, Schweizer Theatergruppe, 1970er Jahre; siehe Christoph Marthaler
 Tarot (Band), finnische Heavy-Metal-Band
 Tarot (1986), deutscher Film, 1986
 Tarot: Witch of the Black Rose, amerikanische Comicreihe 

Tarot ist der Familienname folgender Personen:
 Didier Tarot (1930–2012), französischer Kameramann
 Rolf Tarot (1931–2019), deutsch-schweizerischer Literaturwissenschaftler

Siehe auch: 
 Tarock, Familie von Kartenspielen
 Taro (Begriffsklärung)
 Tharaud